Les  () sont la branche d'amphibiens du super-ordre des batraciens qui contient les anoures et toutes les espèces éteintes plus proches de ceux-ci que des urodèles.

Liste des genres basaux
Selon Fossilworks:
 †Czatkobatrachus  Evans and Borsuk-Bialynicka, 1998
 †Notobatrachus Reig, 1956
 †Prosalirus Shubin and Jenkins, 1995
 †Triadobatrachus Kuhn, 1962

et parfois d'autres taxons selon certains auteurs.

Phylogénie

Place au sein des Lissamphibiens

Phylogénie interne

Liens externes

Notes et références 

Taxon décrit en 1768